Jonas Lund (né le  à Säter en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 2001, il commence sa carrière avec Skedvi/Säter IF en Division 2 suédoise. Puis, il passe deux saisons à Tyringe SoSS en Division 1 suédoise. En 2004, il est recruté par les Diables rouges de Briançon, en Ligue Magnus. Mais, il ne parvient pas à s'imposer (une assistance en dix rencontres), et à la suite du recrutement du joueur de la Ligue nationale de hockey Mark Rycroft, il est alors prêté à Lyon en Division 1. La saison suivante, il retourne en Suède et réalise sa première saison à un point par match en Division 1 avec le club de Brunflo IK.

En club 

| 2001-2002|| Skedvi/Säter IF || Division 2|| || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Tyringe SoSS || Division 1|| || 9|| 7|| 16|| || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Tyringe SoSS || Division 1|| 31|| 8|| 7|| 15|| || || || || || 
|-
|rowspan=2|2005-2006|| Diables Rouges de Briançon||Ligue Magnus|| 10|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
|Lyon || D1 || 18|| 16|| 14|| 30|| 14|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Brunflo IK || Division 1|| 30|| 20|| 14|| 34|| 50|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Tranås AIF || Division 1|| 39|| 27|| 21|| 48|| 22|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Tranås AIF || Division 1|| 34|| 22|| 11|| 33|| 32|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Tranås AIF || Division 1|| 33|| 16|| 12|| 28|| 28|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Tranås AIF || Division 1|| 29|| 8|| 20|| 28|| 46|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Skedvi/Säter || Division 2|| 1|| 2|| 0|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Skedvi/Säter || Division 2|| 19|| 26|| 26|| 52|| 12|| 11||6 ||6 ||12 ||6 
|-
| 2011-2012|| Skedvi/Säter || Division 2|| 26|| 27|| 35|| 62|| 12||3 ||0 ||1 ||1 || 0
|-
| 2012-2013|| Skedvi/Säter || Division 2|| 11 || 6 || 15 || 21 || 12 || 6|| 5|| 0|| 5|| 14
|-
| 2013-2014|| Skedvi/Säter || Division 1|| 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 8|| 3|| 4|| 7|| 14
|-
| 2014-2015|| Skedvi/Säter || Division 2|| 11 || 6 || 9 || 15 || 6 || 6|| 5|| 2|| 7|| 14
|-
| 2015-2016|| Skedvi/Säter || Division 2|| 25 || 18 || 21 || 39 || 12 || 5|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2016-2017|| Skedvi/Säter || Division 2|| 25 || 17 || 14 || 31 || 41 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018|| Skedvi/Säter || Division 2|| 18 || 17 || 17 || 34 || 6 || 7|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2018-2019|| Skedvi/Säter || Division 2|| 18 || 10 || 11 || 21 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Skedvi/Säter || Division 2|| 30 || 16 || 12 || 28 || 10 || -|| -|| -|| -|| -

Évolution en Ligue Magnus 
 Premier match: le  à Dunkerque.
 Premier point: le  contre Dijon.
 Première assistance: le  contre Dijon.
 Premier but: aucun.
 Plus grand nombre de points en un match: 1, le  contre Dijon.
 Plus grand nombre de buts en un match: aucun.
 Plus grand nombre d'assistances en un match: 1, le  contre Dijon.

Références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1982
Naissance dans le comté de Dalécarlie
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Lyon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace